Radčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radčice (okres Jablonec nad Nisou)
 Mariánské Radčice (okres Most)